Континентальный кубок по хоккею с шайбой 2014/15 — 18-й розыгрыш Континентального кубка под эгидой ИИХФ, проходивший с 26 сентября 2014 года по 11 января 2015 года. В отличие от предыдущих турниров, в суперфинал не были автоматически допущены две команды, а трофей разыграли только клубы, занявшие первые и вторые места на третьем этапе. Всего в турнире приняли участие 17 стран, каждую из которых представляло по одной команде. Победителем турнира впервые в своей истории стал белорусский клуб «Неман», занявший первое место в суперфинале. Также, как победитель Континентального кубка, «Неман» принял участие в розыгрыше Хоккейной Лиги чемпионов сезона 2015/2016..

Участвующие команды 
В розыгрыше Континентального кубка по хоккею с шайбой 2015 года принимали участие 17 команд из 17 стран. 4 команды начали турнир с первого раунда, 7 — со второго и 6 — с третьего. В отличие от предыдущих турниров, в суперфинал не были автоматически допущены две команды, а разыграли трофей только клубы, занявшие первые и вторые места на третьем этапе.

Первый раунд 
Матчи первого раунда прошли с 26 по 28 сентября 2014 года в Софии, Болгария. Победитель группы вышел во второй раунд.

Группа A 

Время местное (UTC+3).

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли с 17 по 19 октября 2014 года в Бремерхафене (Германия) и Брашове (Румыния). Победители групп вышли в третий раунд.

Группа В 

Время местное (UTC+2).

Группа С 

Время местное (UTC+3).

Третий раунд 
Матчи третьего раунда прошли с 22 по 24 ноября 2014 года в Реноне (Италия) и Анже (Франция). Команды, занявшие первые два места в группах, вышли в суперфинал.Клуб «Компаньон-Нафтогаз» не смог участвовать в группе E и было решено, что вместо украинской команды примет участие клуб с лучшими показателями среди команд, занявших второе место во втором раунде. Этим клубом стал «Белфаст Джайантс».

Группа D 

Время местное (UTC+1).

Группа Е 

Время местное (UTC+1).

Суперфинал 
Суперфинал прошёл с 9 по 11 января 2015 года. В начале декабря 2014 года было объявлено, что проведение суперфинала доверено Бремерхафену, Германия.

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их команды.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки:

Примечания

Ссылки 
 
 

2014/15
2014 год в хоккее
2015 год в хоккее